Polo Norte se refiere habitualmente al polo norte geográfico.

Polo Norte o polo norte también puede referirse a:
 el Polo Norte celeste;
 el polo norte de un imán;
 North Pole, localidad de Alaska;
 Pólo Norte, banda musical portuguesa.